Саддлер, Сэддлер () — английская фамилия.

Известные носители 
 Саддлер, Девон (род. 1991) — американский и белорусский баскетболист.
 Саддлер, Джозеф (более известен как Грэндмастер Флэш; р. 1958) — американский диджей, племянник Сэнди Саддлера.
  (1918—2014) — американский хореограф, лауреат премии «Тони» (1953, 1971).
  (1965—2018) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сент-Луис (Финикс) Кардиналс».
  (1926—2001) — американский боксёр, чемпион мира в полулёгком (1948—1949, 1950—1957) и 2-м полулёгком (1949—1951) весах, член Международного зала боксёрской славы (с 1990), дядя Джозефа Саддлера.
  (род. 1935) — британский гольфист, бронзовый медалист Кубка Эйзенхауэра (1962).

См. также